Chalaza peut faire référence à:

 nom scientifique ou pluriel de chalaze, un tissu à l'intérieur des œufs d'oiseaux et de reptiles ainsi que des ovules végétaux
 Chalaza (acarien), un genre de la famille des Laelapidae

Homonymie en biologie